Климент (Климе) Георгиев Шурбанов е български търговец от Македония.

Биография 
Климент Георгиев Шурбанов е роден в Охрид в семейството на дребния търговец Георги Николов Шурбанов. Заедно с братята си Никола и Спиро основава търговската къща „Братя Шурбанови“. Фирмата се занимава предимно с изкупуване на сурови кожи от дивеч и други животни от всички краища на Балканския полуостров. Фирмата има и работилница в Охрид, в която се обработвали суровите кожи и се подготвяли за износ. В нея работят около 40 работници. Износът бил главно за Лайпциг и Виена, а оттам се внасят манифактурни стоки, които фирмата продавала в Охрид, Одрин, Прилеп, Битоля и в други градове. Фирмата имала клон в Одрин и в Цариград. В 1880/1881 година фирмата изпада във финансови трудноски и скоро след това фалира, като остава да дължи суми на „Братя Робеви и Кецкарови“. Климент заминава за Румъния, където продължава да се занимава с търговия и натрупва голям капитал. По-късно се връща в България и се установява в София, където умира в 1916 година. Има трима сина.

Родословие

Бележки 

Български предприемачи от Македония
Климент
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Родени в Охрид